Plaats in Indonesië
 Sumurgung (Montong), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java
 Sumurgung (Palang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java
 Sumurgung (Tuban), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java